Varsity (im Englischen veraltet für „Universität“), meist attributiv verwendet, bezieht sich auf:
 Varsity Line, eine Bahnstrecke zwischen Cambridge und Oxford im Südosten Englands
 Varsity Match, diverse jährliche Sportwettkämpfe zwischen den Universitäten von Cambridge und Oxford
 Varsity Letter, eine Ehrung im US-amerikanischen Schul- und Hochschulsport
 Varsity Show, einen US-amerikanischen College-Musical-Film aus dem Jahre 1937 mit Dick Powell
 Varsity Blues, einen US-amerikanischen College-Football-Film aus dem Jahre 1999 mit Jon Voight und Paul Walker
 Varsity Fanclub, eine US-amerikanische Boyband („Varsity“ bezeichnet hier die Athletikabteilung einer Bildungseinrichtung, im Besonderen vertreten durch American Football oder Herren-Basketball)
 Varsity Stadium, ein Stadion im Besitz der University of Toronto und ehemalige Spielstätte der Toronto Argonauts
 The Varsity Drag, ein Lied und einen Tanz aus dem US-amerikanischen College-Musical „Good News“ von 1927
 InterVarsity Press, einen evangelikalen US-amerikanischen Verlag
 Inter-Varsity Press, einen evangelikalen britischen Verlag
 Vickers Varsity, ein zweimotoriges Schulflugzeug der Royal Air Force
 Operation Varsity, eine Luftlandeoperation im Zweiten Weltkrieg
 Operation Varsity Blues - Der College Bestechungsskandal, einen US-amerikanischen Dokumentarfilm von 2021 über den Bestechungsskandal um Zulassungen zu US-Universitäten

Siehe auch:
 University Motor Car Company, einen ehemaligen US-amerikanischen Automobilhersteller mit dem Markennamen „Varsity“
 Collegejacke, die deutsche Bezeichnung für „Varsity Jacket“